

Gastronomia 
 Panettone – dolce tradizionale italiano
 Panettone valtellinese – dolce tradizionale italiano
 Panettone alle ciliegie – dolce tradizionale di Galzignano Terme

Altro 
 Panettone – tipo di dissuasore stradale
 Cinepanettone – nel cinema, termine indicante film comico-demenziali di produzione italiana destinati a uscire nelle sale cinematografiche durante il periodo natalizio